Galejan kan vara
 Galejan (Skansen), ett gammalt tivoli samt dansbana på Djurgården i Stockholm
 en ö nära Finlands kust, se Kaldonskär
 Galejan, Halmstad
 åtskilliga fartyg, se Lista över svenska seglande örlogsfartyg samt Lista över svenska vrak

Se även 
 Min son på galejan, humoristisk reseskildring av Jacob Wallenberg från 1781
 Hans son på galejan, amerikansk film från 1928
 Gentlemen på galejan, amerikansk film från 1945
 På galejan, TV-program i SVT 1984
 Galejan II, svensk segelbåt som deltog i olympiska sommarspelen 1960